U-48 – niemiecki okręt podwodny typu U-43 z okresu I wojny światowej
 U-48 – nieukończony austro-węgierski okręt podwodny typu U-48 z okresu I wojny światowej
 U-48 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-48 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-79
 UC-48 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich